On appelle Scots (du latin Scoti, mot que les Romains employaient pour désigner les Calédoniens du sud) les Gaels du Dal Riada qui s'établirent sur les côtes britanniques durant la période des Grandes Invasions. Les mêmes Scots, de langue gaélique, fondèrent ultérieurement le Royaume d'Écosse, notamment en fusionnant avec les Pictes (peut-être de langue brittonique), vers le  de l'ère chrétienne.
 La langue qui leur doit son nom, le scots (avec un s final), qui est cependant une langue germanique, ce qui s'explique par l'influence prépondérante du northumbrien à la cour des premiers rois d'Écosse, mais aussi par celle du vieux norrois, langue des envahisseurs vikings. Au contraire, la langue écossaise dérivée du vieil irlandais est le gaélique d'Écosse, que les Lowlanders appelaient, parfois péjorativement, « erse » (prononciation scots de « Irish »).
 Le scots d'Ulster, variété de la langue « scots ».
 Les Scots d'Ulster, un groupe ethnique d'Irlande originaire d'Écosse.

Voir aussi